In 2016 werd de veertiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 13 februari tot 1 mei. 

Aan de competitie namen 20 clubs deel. De staten Bahia en Pernambuco hadden elk drie deelnemers, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí stuurden elk twee teams. 

Santa Cruz werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de Troféu Asa Branca 2017, Copa Sudamericana 2016 en de Copa do Brasil 2017.

Eerste fase
De vijf groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich voor de knockout-fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Knock-outfase

Details finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste